

Toponyme

Repentigny, ville du Québec, au Canada.
Repentigny, circonscription électorale provinciale située au Québec.
Repentigny, circonscription électorale fédérale située au Québec.
Repentigny, division sénatoriale, s'étirant en diagonale de Repentigny jusqu'à la baie James.
Repentigny, ancienne division sénatoriale du Québec ayant existé de 1867 à 1968.

Repentigny, commune française, située dans le département du Calvados.

Personnalités 

 Jean-Baptiste Legardeur de Repentigny, premier maire de Québec, en 1663.
 Grace de Repentigny Metalious, plus connue sous son nom de plume Grace Metalious, auteure du roman.
 Madame de Repentigny ou Agathe de Saint-Père (1657-1747), commerçante et exportatrice en Nouvelle-France.

Homonymie de toponyme